Le Tuchenn Pol est un tumulus situé sur le site mégalithique de Lann Porh Menech en Kerham , commune de Ploemeur dans le département français du Morbihan.

Description 

Le monument fait partie d'un ensemble de trois tumuli disposés sur une ligne nord-nord-est/sud-sud-sud-est : le Tuchenn Pol ("butte du diable") de forme circulaire (diamètre de ), le Tuchenn er Gouc'h ("butte du bonhomme") de forme rectangulaire ( de long pour  de large) et le Tuchenn er Hroëk ("butte de la bonne femme") également rectangulaire ( de long pour  de large). Les trois tumuli ont été fouillés par Le Pontois en 1891.

Le tertre du Tuchenn Pol recouvrait une structure composée d'un long couloir orienté nord-ouest débouchant dans une vaste chambre rectangulaire orientée nord-est/sud-ouest. Deux alcôves, aux angles nord et est de cette chambre sépulcrale, complétaient l'ensemble. Plusieurs dalles délimitant la chambre principale et le couloir d'entrée comportaient des gravures, désormais disparues.

Mobilier 
Le mobilier découvert en 1891 se composait de deux haches en jadéite, de perles de collier en callaïs ou jadéite et de nombreux tessons de céramique qui ont permis de reconstituer deux vases datés du Néolithique moyen.

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan

Tumulus dans le Morbihan
Ploemeur